La Corregidora oder Corregidora ist ein veralteter spanischer Begriff und bezeichnet:
 im Allgemeinen eine Amtfrau
 Josefa Ortiz de Domínguez, Nationalheldin in Mexiko
 ihr zu Ehren wurde das Estadio La Corregidora in ihrer langjährigen Wahlheimat Querétaro benannt
 das Municipio Corregidora im mexikanischen Bundesstaat Querétaro wurde ebenfalls nach ihr benannt